Parachute Regiment steht für folgende militärischen Verbände:

 Parachute Regiment (British Army)
 Parachute Regiment (Indian Army)